EGV steht für:
 Eggegebirgsverein, Wanderverein mit Sitz in Bad Driburg
 Eingliederungsvereinbarung, alte Abkürzung EGV, neu: EinV
 Einsatzgruppenversorger  Klasse 702, Versorgungsschiffe der Deutschen Marine
 Elbingeröder Gemeinschaftsverband, pietistische Aufbruchsbewegung, siehe Gemeinschaftsbewegung

 Eschweiler Geschichtsverein e. V. (ab 1974)
 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 2009 umbenannt in Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
 Eagle River Union Airport (IATA-Code), Flughafen von Eagle River (Wisconsin), Vilas County, Wisconsin

Abkürzung